Cet article liste les joueurs dont la carrière fut remarquable, et qui passèrent par le FC Mulhouse.

Liste de joueurs

Notes et références

Navigation 

Mulhouse